Arboledas puede referirse a:

 Arboledas, localidad del centro-oeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Arboledas, municipio del departamento de Norte de Santander (Colombia).